Сіраой (Хоккайдо)
 Повіт Сіраой